

Persone 
Barney Berlinger (1908-2002) - decatleta statunitense
Joe Berlinger (1961) - regista di documentari statunitense
Robert Berlinger (1958) - regista cinematografico e televisivo statunitense
Warren Berlinger (1937-2020) - attore statunitense

Cinema 
Berlinger - film tedesco diretto da Alf Brustellin e Bernhard Sinkel

en:Berlinger